Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2012 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bob Bryan in Mike Bryan sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Maks Mirni  /  Daniel Nestor (prvi krog)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (prvaka)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (tretji krog)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (prvi krog)
  Leander Paes /  Radek Štepánek (finale)
  Marcel Granollers /  Marc López (polfinale, odstop)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (prvi krog)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna ''(prvi krog) 

<ol start="9">
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer ''(polfinale)
  Jürgen Melzer/  Philipp Petzschner ''(drugi krog)
  Jonathan Marray /  Frederik Nielsen ''(drugi krog)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo ''(tretji krog) 
  David Marrero /  Fernando Verdasco ''(prvi krog) 
  Colin Fleming /  Ross Hutchins ''(tretji krog) 
  Alexander Peya  /  Bruno Soares ''(četrtfinale)
  Santiago González /  Scott Lipsky ''(tretji krog)

Rezultati

Legenda

Zaključni del

Zgornji del

1. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrtfinale

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= M Mirni   D Nestor
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6<sup>4
| RD1-score01-3=2
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= S Johnson   J Sock
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=7<sup>7
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= D Norman   A Waske
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6<sup>5
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= F Čermák   M Mertiňák
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=7<sup>7

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= J Blake   S Querrey
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6<sup>7
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= TC Huey   D Inglot
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7<sup>9
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Murray   A Sá
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= A Peya   B Soares
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=10/WC
| RD1-team09= J Melzer   P Petzschner
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Fisher   J Kerr
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= J Brunström   J Cerretani
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= J Delgado   K Skupski
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ł Kubot   M Južni
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= B Becker   J Nieminen
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= J Chardy   M Kližan
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= M Granollers   M López
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= S Johnson   J Sock
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= F Čermák   M Mertiňák
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= TC Huey   D Inglot
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=15
| RD2-team04= A Peya   B Soares
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=<small>10/WC
| RD2-team05= J Melzer   P Petzschner
| RD2-score05-1=6<sup>3
| RD2-score05-2=6<sup>7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= J Delgado   K Skupski
| RD2-score06-1=7<sup>7
| RD2-score06-2=7<sup>9
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ł Kubot   M Južni
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=7<sup>9
| RD2-score07-3=6<sup>4
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= M Granollers   M López
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6<sup>7
| RD2-score08-3=7<sup>7

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= F Čermák   M Mertiňák
| RD3-score01-1=7<sup>7
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6<sup>3
| RD3-seed02=15
| RD3-team02= A Peya   B Soares
| RD3-score02-1=6<sup>5
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=7<sup>7

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= J Delgado   K Skupski
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= M Granollers   M López
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=15
| RD4-team01= A Peya   B Soares
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= M Granollers   M López
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

2. del

Spodnji del
3. del

| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= T Ito   G Soeda
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= C Berlocq   L Mayer
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7<sup>7
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= L Dlouhý   A Dolgopolov
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6<sup>4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Kukushkin   Y-h Lu
| RD1-score07-1=
| RD1-score07-2=
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= A-u-H Qureshi   J-J Rojer
| RD1-score08-1=w/o
| RD1-score08-2=
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=14
| RD1-team09= C Fleming   R Hutchins
| RD1-score09-1=7<sup>7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= B Kavčič   J Zopp
| RD1-score10-1=6<sup>3
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= M Emmrich   I Sijsling
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=6<sup>3
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= B Baker   R Ram
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=7<sup>7

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Jelgin   D Istomin
| RD1-score13-1=6<sup>3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Erlich   A Ram
| RD1-score14-1=7<sup>7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= C Harrison   R Harrison
| RD1-score15-1=7<sup>7
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=7<sup>9
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= M Fyrstenberg   M Matkowski
| RD1-score16-1=6<sup>3
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6<sup>7

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= M Ebden   B Tomic
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=3
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= C Berlocq   L Mayer
| RD2-score03-1=1<sup>r
| RD2-score03-2=
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=9
| RD2-team04= A-u-H Qureshi   J-J Rojer
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=14
| RD2-team05= C Fleming   R Hutchins
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= B Baker   R Ram
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Erlich   A Ram
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= C Harrison   R Harrison
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01= 
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=9
| RD3-team02= A-u-H Qureshi   J-J Rojer
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=14
| RD3-team03= C Fleming   R Hutchins
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= C Harrison   R Harrison
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=9
| RD4-team01=   J-J Rojer
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= C Harrison   R Harrison
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=
}}

4. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrtfinale

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= M Llodra   N Zimonjić
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= N Monroe   D Young
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Benneteau   N Mahut
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Sa Ratiwatana   So Ratiwatana
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= B Reynolds   M Russell
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6<sup>7
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= D Novikov   M Redlicki
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=7<sup>9

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= JS Cabal   R Farah
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= I Dodig   M Melo
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09= S González   S Lipsky
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= R Haase   A Seppi
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=

Moške dvojice
2012